Jüdischer Friedhof Steinbach steht für:
 Jüdischer Friedhof Steinbach am Glan in Steinbach am Glan, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Jüdischer Friedhof Steinbach (Fernwald) in Steinbach, Gemeinde Fernwald, Landkreis Gießen, Hessen
 Jüdischer Friedhof Steinbach (Schwäbisch Hall) in Steinbach, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg